Cephalon nom anglès per a l'escriptor grec Cefaló
 Cephalon, Inc., empresa biofarmacèutica
 Cèfalon, tagma més anterior del cos dels artròpodes